Niemcy:
 Reisholz – dzielnica Düsseldorfu

Inne:
 Reisholz – elektrownia w Düsseldorfie

Zobacz też:
 Düsseldorf-Reisholz